Храм Святых Мучеников Адриана и Наталии — православный храм в городе Одессе. Относится к Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Памятник архитектуры местного значения.

История 
Храм был заложен 15 ноября 1897 года. Предполагается, что автором проекта мог быть Л. Ф. Прокопович или Л. Л. Влодек. Строительством руководил инженер-строитель Фёдор Гайдуков. Общая стоимость работ составила 25 тысяч рублей. 31 октября 1899 года архиепископ Херсонский и Одесский Иустин освятил храм во имя святых Матфея и Евгения.

В 1930 году церковь была закрыта советской властью. В 1942 году во время румынской оккупации митрополит Виссарион (Пую) вновь открывает храм, но освящает его во имя святых Виктора и Виссариона. До своей смерти в 1956 году прихожанином церкви был академик Владимир Филатов. В 1957 году храм переосвящают во имя апостола Павла и мученицы Наталии. В 1960-е храм снова закрыли. В его помещениях открыли музей атеизма, а затем столовую. Строения подворья были перестроены и превращены в детский сад. Здание церкви постепенно превращалось в руины. Позже его передали на баланс Союза композиторов и в нём планировалось открыть концертный зал.

В 1987 году храм признали памятником архитектуры местного значения. В 1989 году его вернули Одесской епархии. 22 декабря 1989 года митрополит Леонтий (Гудимов) совершил освящение храма во святых мучеников Адриана и Наталии. Первым настоятелем стал игумен Аркадий (Таранов).

Архитектура 
Храм построен из красного кирпича в неовизантийском стиле, одноэтажный, однокупольный. Длина здания составляет 22 метра, ширина — 20 метров, высота — около 20 метров, диаметр купола — 6 метров, толщина стен — до 1 метра. Алтарь обращён на юго-восток.

Примечания 

Православные храмы Одессы
Памятники архитектуры Одессы
Одесса
Одесса
Одесса
Храмы, заложенные в 1897 году
Храмы, построенные в 1899 году в России